Светско првенство у ватерполу 2022. одржавало се у оквиру Светског првенства у воденим спортовима од 21. јуна до 3. јула у Будимпешти у Мађарској. Деветнаести пут се првенство одржавало (прво издање се одржало 1973). Бранилац титуле је била Италија. 

У финалу је Шпанија победила Италију и тако је осигурала своју трећу титулу светског првака у ватерполу. У утакмици за треће место, Грчка је била боља од Хрватске.

Квалификације 

Репрезентација Русије је искључена из такмичења због војне инвазије Русије на Украјину 2022.

Дворане

Жреб 
Састави шешира су били следећи:

Жреб је одржан 12. априла 2022. године.

Жребом је одређен састав група на првенству:

Групна фаза 
Сатница је по локалном времену (UTC+9).

Д — домаћин.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Плеј-оф

Четвртфинале

Полуфинале за 13—15. место

Полуфинале за 9—12. место

Полуфинале за 5—8. место

Полуфинале

Утакмица за тринаесто место

Утакмица за једанаесто место

Утакмица за девето место

Утакмица за седмо место

Утакмица за пето место

Утакмица за треће место

Финале

Статистика и награде

Најбољи стрелци

Признања 
Признања су саопштена 3. јула 2022.

Коначан пласман

Напомене

Референце 

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у 2022.